

Persone 
 Adam Goldstein (1973-2009) – disc jockey statunitense
 Aleksandr Goldstein (1911-1988) – compositore di scacchi polacco naturalizzato australiano
 Allan A. Goldstein (1949) – regista e sceneggiatore statunitense
 Andrea Goldstein (1966) – economista italiano
 Ann Goldstein (1949) – traduttrice statunitense
 Baruch Goldstein (1956-1994) – medico e criminale statunitense-israeliano
 Boris Gol'dštejn (1922-1987) – violinista e insegnante sovietico naturalizzato tedesco
 Brett Goldstein (1980) – attore, comico e sceneggiatore britannico
 Daniel Goldstein (1969) – psicologo e accademico statunitense
 Darren Goldstein (1974) – attore statunitense
 David B. Goldstein (...) – astronomo statunitense
 Don Goldstein (1938-2022) – cestista statunitense
 Doug Goldstein, propr. Douglas Goldstein (1971) – sceneggiatore, produttore televisivo e regista statunitense
 Eugen Goldstein (1850-1930) – fisico tedesco
 Herb Goldstein, propr. Herbert (1926-2005) – attore statunitense
 Jenette Goldstein (1960) – attrice statunitense
 Jonathan Goldstein (1968) – sceneggiatore, regista e produttore televisivo statunitense
 Joseph Goldstein (1940) – biochimico e genetista statunitense
 Kurt Goldstein (1878-1965) – neurologo e psichiatra tedesco
 Lisa Goldstein (1981) – attrice statunitense
 Lisa Goldstein (1953) – scrittrice statunitense 
 Malcolm Goldstein (1936) – violinista statunitense
 Martha Goldstein (1919-2014) – pianista e clavicembalista statunitense
 Max Goldstein (1898-1924) – rivoluzionario rumeno
 Omer Goldstein (1996) – ciclista su strada israeliano
 Ora Goldstein (1944-2022) – atleta paralimpica, nuotatrice e cestista israeliana
 Paul Goldstein (1976) – tennista statunitense
 Raymond E. Goldstein (1961) – matematico e fisico statunitense
 Slavko Goldstein (1928-2017) – letterato, politico e storico jugoslavo e poi croato
 Sokher Goldstein, anche Suher, Soher, Socher o Sukher (1859-1887) – cantante e attore ucraino
 Steven Goldstein (1981) – pilota automobilistico colombiano
 Sydney Goldstein (1903-1989) – matematico britannico
 Zvi Goldstein (1947) – artista rumeno-israeliano

Personaggi immaginari 
 Emmanuel Goldstein – personaggio del romanzo di George Orwell 1984

Altro 
 5393 Goldstein – asteroide della fascia principale
 Goldstein – film statunitense del 1964, diretto da Philip Kaufman e Benjamin Manaster